

Cinema e televisione 
 The Mutant – episodio della prima stagione della serie televisiva The Outer Limits
 Mutant – film del 1984 diretto da John Cardos

Musica 
 Mutant (Vol. 2) – album dei Twiztid del 2005
 Mutant – album di Arca del 2015

Altro 
 Mutant – raccolta di racconti di Lewis Padgett (Henry Kuttner e C. L. Moore) del 1953
 Mutant – gioco di ruolo

Pagine correlate 
 Mutants (disambigua)